Ministério Público Federal - Ministério Público do Brasil.
 MPF (complexo biológico) - complexo formado por uma CDK.